«José Antonio Gómez» - conjunto del nombre propio compuesto José Antonio y el apellido Gómez - puede referirse a:

Personajes 
 José Antonio Gómez Casado (1980-), futbolista español;
 José Antonio Gómez-Coronado (1978-), poeta español;
José Antonio Gómez Londoño (1754-1812), político neogranadino;
 José Antonio Gómez Marín (1940-), escritor español;
 José Antonio Gómez Muriel "Kiki" (1980-), futbolista peruano;
 José Antonio Gómez Rodríguez, musicólogo y profesor universitario español
 José Antonio Gómez Ros (n/d), jugador internacional de fútbol de mesa español;
 José Antonio Gómez Rosas (1916-1977), pintor mexicano - apodado "El Hotentote";
 José Antonio Gómez Urrutia (1953-), político chileno.